Qift (; ; ; ; ) é uma pequena cidade na província de Quena do Egito, cerca de 43 km ao norte de Luxor, na margem leste do Rio Nilo.

Sítios arqueológicos do Egito